Sesto Anicio Fausto Paolino, console nel 325;
 Amnio Manio Cesonio Nicomaco Anicio Paolino, console nel 334;
 Anicio Paolino, praefectus urbi di Roma nel 380
 Ponzio Anicio Meropio Paolino, meglio noto come Paolino di Nola vescovo dell'inizio del V secolo